
Изото́пы эрбия — разновидности химического элемента эрбия с разным количеством нейтронов в ядре. Известны изотопы эрбия с массовыми числами от 142 до 180 (количество протонов в ядре эрбия всегда 68, нейтронов от 74 до 112) и несколько ядерных изомеров.

Природный эрбий состоит из шести стабильных изотопов.
 162Er (изотопная распространённость 0,139 %)
 164Er (изотопная распространённость 1,601 %)
 166Er (изотопная распространённость 33,503 %)
 167Er (изотопная распространённость 22,869 %)
 168Er (изотопная распространённость 26,978 %)
 170Er (изотопная распространённость 14,910 %)

Самым долгоживущим радиоактивным изотопом эрбия является 169Er с периодом полураспада 9,4 суток.

Эрбий-167 
Эрбий-167 нашел применение в качестве резонансного поглотителя нейтронов в ядерном топливе реакторов РБМК. Наличие резонанса поглощения нейтронов в тепловой области позволило улучшить нейтронно-физические характеристики этого типа реакторов после чернобыльской катастрофы путем добавления природного эрбия в состав ядерного топлива.

Таблица изотопов эрбия

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы